Going to a Go-Go (album), een album van de Amerikaanse popgroep The Miracles
 Going to a Go-Go (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk